Кубок Хорватії з футболу 2015–2016 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобув Динамо (Загреб).

Календар 

Джерело:

Попередній раунд 

* Матчі зіграно 25 серпня.

Перший раунд

Другий раунд 
Матчі пройшли 27-28 жовтня.

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 2, 8 грудня 2015 та 10 лютого 2016 року.

Півфінали 
Перші матчі відбулись 15-16 березня, матчі-відповіді 5-6 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2015–2016
Хорватія
Хорватія
2015 у хорватському спорті
2016 у хорватському спорті